Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Scott Davis e Robert Van't Hof che hanno battuto in finale Paul Annacone e Christo van Rensburg 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (primo turno)

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (finale)
 John Fitzgerald /  Peter Fleming (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles Open 1985